gromada Komorniki (powiat krapkowicki) (prudnicki/krapkowicki)
 gromada Komorniki (powiat lubiński) 
 gromada Komorniki (powiat piotrkowski)
 gromada Komorniki (powiat poznański)
 gromada Komorniki (powiat wieluński)
 gromada Komorniki (powiat włoszczowski)